Приско () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Приско, Джузеппе Антонио Эрменеджильдо (1833—1923) — итальянский кардинал, архиепископ Неаполя.
 Приско, Джулио (род. 1957) — итальянский учёный, специалист в области информационных технологий.
 Приско, Джузеппе (1921—2001) — итальянский адвокат и спортивный деятель. Вице-президент миланского «Интера».